Сегда - фамилия:

 Сегда, Владислав (1895—1994) — польский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Сегда, Дорота (род. 1966) — польская актриса театра и кино.

См. также 
 Сегеда